Niğde, törökországi tartomány
 Niğde, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Niğde, az azonos nevű török tartomány székhelye